Viktor (ili Victor) je muško ime, a može značiti i:

 Osobna imena

Mjesta
 Victor, ime više maselja u SAD
Vítor, Peru, selo u Peruu

 Ostalo
 Handley Page Victor, britanski bombarder
 Victor Company of Japan, japanska tvrtka
 Victor, međunarodno sricanje slova "V"

ca:Víctor
de:Victor
en:Victor
fa:ویکتور
it:Victor
he:ויקטור
hu:Victor (egyértelműsítő lap)
nl:Victor
pt:Victor
sr:Виктор (име)
fi:Vihtori